— японський астроном і першовідкривач астероїдів, який живе в місті Кусіро в префектурі Хоккайдо. Вперше цікавитися астрономією Уеда почав ще в молодших класах середньої школи. Пізніше протягом 6 років активно грав у хокей. Після виходу на пенсію відновив заняття астрономією. Його робота по виявленню нових астероїдів виявилася дуже плідною — в період з 1987 по 2000 роки Уеда спільно з іншим японським астрономом Хіроші Канедою виявив загалом 705 нових астероїдів. За даними на 16 липня 2011 року за кількістю відкритих астероїдів він знаходився на 8 місці серед інших першовідкривачів і на 19 місці з урахуванням різних проектів з пошуку нових астероїдів.

Має ступінь доктора медицини і доктора наук у Стенфордському університеті і є одним з провідних дослідників Японії.

Астероїду, виявленому в 1990 році, було присвоєно його ім'я 4676 Уедасейдзі.

Примітки 

Астрономи XX століття
Японські астрономи
Відкривачі астероїдів
Народились 1952